Gilles Julien Hamel (né le  à Asbestos, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1977-1978 || National de Laval || LHJMQ ||72 ||44 ||37 ||81 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 || National de Laval || LHJMQ ||72 ||56 ||55 ||111 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan=2|1979-1980 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||12 ||13 ||8 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||58 ||73 ||62 ||135 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Americans de Rochester || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1980-1981 || Americans de Rochester || LAH ||14 ||8 ||7 ||15 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || Sabres de Buffalo || LNH ||51 ||10 ||9 ||19 ||53 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1981-1982 || Americans de Rochester || LAH ||57 ||31 ||44 ||75 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Sabres de Buffalo || LNH ||16 ||2 ||7 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Sabres de Buffalo || LNH ||66 ||22 ||20 ||42 ||26 ||9 ||2 ||2 ||4 ||2
|- 
|1983-1984 || Sabres de Buffalo || LNH ||75 ||21 ||23 ||44 ||37 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|1984-1985 || Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||18 ||30 ||48 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1985-1986 || Sabres de Buffalo || LNH ||77 ||19 ||25 ||44 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Jets de Winnipeg || LNH ||79 ||27 ||21 ||48 ||24 ||8 ||2 ||0 ||2 ||2
|- 
|1987-1988 || Jets de Winnipeg || LNH ||63 ||8 ||11 ||19 ||35 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|1988-1989 || Hawks de Moncton || LAH ||14 ||7 ||5 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Nighthawks de New Haven || LAH ||34 ||9 ||9 ||18 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|rowspan="2"|1988-1989 || Jets de Winnipeg || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Kings de Los Angeles || LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || HC Caen || Nationale 1A ||8 ||8 ||7 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

|519 ||127 ||147 ||274 ||276 ||27 ||4 ||5 ||9 ||10

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1979 : nommé dans la  d'étoiles
 1980 : nommé dans la  d'étoiles

Transaction 

 Le  : échangé aux Jets de Winnipeg par les Sabres de Buffalo en retour de Scott Arniel.
 Le  : échangé aux Kings de Los Angeles par les Jets de Winnipeg en retour de P.J. Fenton.

Parenté dans le sport 
 Frère du joueur de hockey Jean Hamel

Notes et références 

Naissance en mars 1960
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du National de Laval
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Nighthawks de New Haven
Attaquant de hockey sur glace